Наумки — название населённых пунктов в России:

 Наумки — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Наумки — деревня в Палкинском районе Псковской области.